Индустрия () может означать:
 Индустрия — важнейшая отрасль народного хозяйства.

Топоним 
 Индустрия — полустанок, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область.
 Индустрия — посёлок, Прокопьевский район, Кемеровская область.
 Индустрия — посёлок в Коломенском районе Московской области.
 Индустрия — посёлок, Кувандыкский район, Оренбургская область.
 Индустрия — посёлок, Кисловодск, Ставропольский край.
 Индустрия — платформа Октябрьской ЖД, Вышневолоцкий район, Тверская область.

Спорт 
 «Индустрия» — название футбольного клуба «Обнинск» в 1995—1997 годах, представлял города Обнинск и Боровск.
 «Индустрия» — название футбольного клуба «Югосталь» из Енакиево в 1964—1969 годах.
 «Авангард-Индустрия» — название футбольного клуба «Горняк» из Ровенек в 1995—1998 годах.
 «Стройиндустрия» — советский футбольный клуб из города Бельцы Молдавской ССР.

Другое 
 Каменная индустрия в антропологии — совокупность каменных артефактов, используемых в определённый период или определённой археологической культурой; понятие тесно связано с техникой обработки камня и включает всю цепочку производства, в том числе и отходы.
 (389) Индустрия — астероид, открытый в 1894 году.

См. также 
  — название нескольких населенных пунктов США.
 Стройиндустрия — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области России.